Ева Бірнерова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але цього разу Градецька вирішила не брати участі.
Ева Бірнерова грала в парі з Алізе Корне, але не захистила свій титул, оскільки вони знялись через травму правого стегна у Бірнерової.
Джилл Крейбас і Юлія Гергес виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Петра Мартич з рахунком 6–7(4–7), 6–4, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Gastein Ladies, парний розряд
2012